Brueghel o Bruegel és el nom de diferents pintors flamencs de la mateixa família:
 Pieter Brueghel el Vell (c.1525-1569), el membre més famós de la família i l'únic que va signar quadres seus com a 'Bruegel' (sense la hac).
 Pieter Brueghel el Jove (1564-1638), fill de l'anterior.
 Jan Brueghel el Vell (1568-1625), fill de Pieter Brueghel el Vell.
 Jan Brueghel el Jove (1601-1678), fill de Jan Brueghel el Vell.
 Abraham Brueghel (1631-1690), fill de Jan Brueghel el Jove.

Arbre genealògic de la família